Battaglia di Villabona del 14 giugno 1453
 Battaglia di Villabona del 29 maggio 1630